Шлосберг (, ) — топоним, также немецкая и еврейская фамилия:

 Шлосберг — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Шлосберг — с 1938 по 1947 год — посёлок сельского типа в Краснознаменском районе Калининградской области, ныне Добровольск.
 Шлосберг (Шлоссберг) — историческое название села Пилскалне в Илукстском крае Латвии и .
 Шлоссберг — возвышенность, расположенная к востоку от исторической части города Фрайбург.

Персоналии 
 Шлоссберг, Джек (род. 1993) — американский юрист.
 Шлосберг, Изя Мовшавич (род. 1950) — советский и американский художник, писатель.
 Шлосберг, Лев Маркович (род. 1963) — российский политический деятель.
 Шлоссберг, Макс (1873—1936) — американский трубач и музыкальный педагог.
 Шлосберг, Эсфирь Борисовна (1891—1968) — переводчица с французского языка.

См. также 
 Берг
 замок Берг (нем. Schloss Berg) — замок на берегу Штарнбергского озера в коммуне Берг районе Штарнберг округа Верхняя Бавария, Германия.
 Замок Берге (нем. Schloss Berge) — замок в районе в районе Бюр города Гельзенкирхен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия).